Siffran kan avse:
 Siffra – ett skrivtecken som betecknar ett tal
 "Siffran" – smeknamn på konstnären Sigfrid Södergren (1920–2000)